Saint-Astier ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Saint-Astier (Dordogne) im Département Dordogne
 Saint-Astier (Lot-et-Garonne) im Département Lot-et-Garonne

Siehe auch:
 Kanton Saint-Astier, Wahlkreis im Département Dordogne